9-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 2000 році. Титул чемпіона Росії ввосьме здобув футбольний клуб Спартак.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2000 у Росії
Росія